Die 27. Badminton-Weltmeisterschaft fand vom 22. bis zum 28. August 2022 in der japanischen Hauptstadt Tokio statt. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Setzliste 
  Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (3. Runde)
  Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
  Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Vizeweltmeister)
  Lee Yang / Wang Chi-Lin (3. Runde)
  Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Halbfinale)
  Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Weltmeister)
  Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (Halbfinale)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (2. Runde)
  Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (2. Runde)
  Choi Sol-gyu / Seo Seung-jae (Viertelfinale)
  Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (3. Runde)
  Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (3. Runde)
  Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
  Ben Lane / Sean Vendy (Viertelfinale)
  Muhammad Shohibul Fikri / Bagas Maulana (2. Runde)
  Akira Koga / Taichi Saito (3. Runde)

Ergebnisse

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 https://bwf.tournamentsoftware.com/tournament/9BC6D676-3D48-4551-BF0A-2631BE8105A1

Weltmeisterschaft 2022
2022
Weltmeisterschaft